Niendorf Nord (Hamburg), een buurt in Hamburg
Niendorf Nord (metrostation), een station van de Hamburgse metro